José María Alonso puede referirse a las siguientes personas:

 José María Alonso de Beraza (1831-1901): periodista y político liberal español.
 José María Alonso Areyzaga (1890-1971): tenista e ingeniero de caminos español.
 José María Alonso Gamo (1913-1990): poeta, literato y diplomático español.
 José María Alonso Cebián (1975-), más conocido com Chema Alonso: experto en seguridad informática español.